Cette page recense les différentes significations (codes, sigles, abréviations, noms propres, etc.) résultant du rapprochement des lettres « A » et « Y », en majuscules ou minuscules.

Codes 
 AY, Antarctique (FIPS 10-4)
 AY, Arménie (Organisation mondiale de la santé)
 AY, Finnair (code AITA)
 AY, Auray (quartier maritime)
 AY, Papouasie-Nouvelle-Guinée (code OACI)
 ay, aymara (langue inca) selon ISO 639-1 des codes de langue

Toponymes 
 Aÿ, ancienne commune française et commune déléguée d'Aÿ-Champagne, située dans la Marne.
 Le canton d'Ay, canton français dont la commune précédente est le chef-lieu.
 Ay-sur-Moselle, commune française située dans la Moselle.
 L'Ay, fleuve côtier français.
 L'Ay, rivière française dans le département de l'Ardèche.
 Saint-Ay, commune française du Loiret.

Prénoms et patronymes 
 Aÿ , un pharaon de la .
 Ay ou Aÿ (), un pharaon de la .
 Ay († 835), ou Aigulphe, Août, Ayoul, Ayeul ou Au, évêque de Bourges ; saint chrétien fêté localement le 22 mai.
 Le royaume Ay, ancienne dynastie du sud de l'Inde.
 Murat Ay, dessinateur turc.
 Ay (épouse de Sobekhotep II)

Divers 
 Ay et Äy, digrammes de l'alphabet latin

Références 

Code